Desrosiers ist der Familienname folgender Personen:

 Camille DesRosiers (1928–2016), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 David Desrosiers (* 1980), französisch-kanadischer Musiker
 Joseph-Delphis Desrosiers (1906–1989), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Maseru und Qacha’s Nek
 Julien Desrosiers (* 1980), französisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Philippe Desrosiers (* 1995), kanadischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Dérozier
 Rosiers
 Rosier